

Geografia

Austria 
 Martinsberg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl

Niemcy 
 Martinsberg – dzielnica Naily

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Marcinków